Congrès panafricain peut désigner :
 Congrès panafricain d'Azanie, un parti politique sud-africain ;
 les congrès panafricains successifs (par exemple, le sixième congrès panafricain).